1995 Голяма награда на Германия е 44-то за Голямата награда на Германия и единадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 28 юли 1995 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия